Злокукяни може да се отнася за:

 Злокукяни, село в община Битоля, Република Македония;
 Злокукяни, село в община Карпош, Република Македония;

Вижте също 
 Злокукяне, село в община Липково, Република Македония;
 Злокукя, село в община Неготин, Сърбия.
 Злокучене